Katalog kan avse:

 Utställningskatalog – en skrift med koppling till en utställning
 Telefonkatalog – en lista över telefonnummer och andra kontaktuppgifter
 Katalog (datorteknik) – en logisk enhet (ofta en speciell fil) som i ett filsystem grupperar andra filer och kataloger
 Katalognummer (musik) –  en unik kodkombination som skivbolagen märker varje utgiven skiva
 Katalogskydd – en upphovsrätten närstående rätt, som skyddar samlingar av information
 Bibliotekskatalog - en datoriserad katalog med bibliografiska poster och ofta även exemplarposter över de medier som ingår bibliotekets samlingar
 Hemkatalog – en användares filer och inställningar i Unix och unixliknande operativsystem
 Kurskatalog – en katalog över en utbildningsleverantörs utbud
 Leksakskatalog – en produktkatalog för leksaker, och brukar delas ut som direktreklam inför julhandeln
 Stjärnkatalog – en astronomisk katalog som förtecknar stjärnor
 Henry Draperkatalogen – en astronomisk katalog
 Messiers katalog – en äldre katalog över diffusa astronomiska objekt på stjärnhimlen

Se även
 Index Catalogue – två astronomiska kataloger över planetariska nebulosor, stjärnhopar och galaxer
 Catalogue of Life – en webbaserad taxonomisk databas
 Der Katalog – en box som samlar åtta av Kraftwerks utgivna album